Генін — жіночий головний убір

Генін — село в гміні Понятова Опольського повіту Люблінського воєводства